Cocking ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Cocking (* 1931), britischer Botaniker
 Robert Cocking (1776–1837), Erfinder einer der ersten Fallschirmkonstruktionen